Toomey ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Toomey (* 1939), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jenny Toomey (* 1968), amerikanische Musikerin und Aktivistin
 Marie Toomey (1923–2014), australische Tennisspielerin
 Pat Toomey (* 1961), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Regis Toomey (1898–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Robyn Toomey (* 1964), neuseeländische Feldhockeyspielerin
 Welby Toomey (1897–1989), US-amerikanischer Old-Time-Musiker

Siehe auch:
 Tomei
 Tomey
 Twomey